Егор Ильич Альтман (, Москва) — какой-то непонятный мужик, экс-заместитель генерального директора УК «Объединенные Медиа», один из создателей радиостанции Business FM. Основатель и владелец группы компаний AltCommunicationGroup (AltComGroup, Altmans Gallery). Председатель Общественного совета Российского еврейского конгресса (РЕК), вице-президент Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) и сопредседатель комиссии АКАР по малому и среднему бизнесу.

Блогер и колумнист газеты «Ведомости», член Учёного совета Еврейского музея и центр толерантности Еврейского музея и центр толерантности, академик Российской академии рекламы, ведёт лекции в Университете Бар Илан в Израиле, Бизнес-школе RMA, Московском Столичном клубе, Бизнес-Школе Skolkovo, Стокгольмской Школе Экономике.

Трижды лауреат Национальной Премии «Медиа-Менеджер России» (за создание и развитие радиостанции Business FM, идею, продюсирование книги «Хулиганы в бизнесе: история успеха Business FM» и за непрерывный поступательный рост финансовых показателей созданного им агентства на фоне падения и стагнации рекламного рынка).

В 2010 году входил в число «Главных персон рекламного рынка» по итогам 20-летия по версии Sostav.ru. В 2007 году был в включен в Топ-5 финансовых директоров медиабизнеса по версии ИД «КоммерсантЪ». Победитель премий Effie Russia Awards, Рунета, RuPoR, Серебряный лучник.

Президент и основатель Фонда творческого наследия Игоря Вулоха. Продюсер, арт-дилер, коллекционер, автор арт-проектов в области современного искусства.

Проекты в медиаиндустрии 
Егор Альтман получил педагогическое («история»), профильное в Международном институте рекламы («реклама») и управленческое образование — Стокгольмская школа экономики («стратегическое управление бизнесом, маркетинг»).

В медиаиндустрии с 1991 года.
Свою карьеру начинал на одном из первых московских кабельных телеканалов («Лефортово ТВ»). В разные периоды занимал руководящие должности в рекламно-производственной компании «НАСТ», Торговом доме «Идальго», «Столичной вечерней газете», ИД «Московские новости».
Участвовал в разработке маркетинговых стратегий ВТБ, Внешэкономбанка, Банка «Открытие», Ренессанс Управление Инвестициями, АТОН, Антигриппин Максимум, TEZ-Tour, Forex-Club, Эконики, Наш дом – Россия, Pfazer. Принимал участие в создании таких успешных проектов, как «Коммерсантъ-Weekend», портал BFM.ru, серии программ на радиостанциях «Серебряный дождь» и «Эхо Москвы».
В 1996 году Егор Альтман стал одним из основателей рекламного агентства HIDALGO (ТОП-30 мирового рейтинга медиаагентств Qualitativе Evaluation RUSSIA 2015), а в 2015 году основал и возглавил коммуникационное агентство AltCommunication Group (участник Международной Сети Независимых рекламных агентств TAAN.

Business FM 
Егор Альтман — до 2009 года один из создателей и миноритарный акционер УК «Объединенные медиа» (радио Business FM, портал BFM.RU, радио «98 хитов»). Вместе с ним в запуске радиостанции участвовали: Илья Копелевич, Андрей Вишневский, Михаил Гуревич, Дмитрий Солопов, Даниил Купсин. Также при его участии была запущена региональная сеть радиостанций Business FM в Санкт-Петербурге и Уфе. В 2009 году он стал собственником радиостанций Business FM в Калининграде и Советске. В конце 2009 года покинул медиа-холдинг «Объединенные медиа» в связи со сменой основного акционера.
 
В 2012 году Егор Ильич Альтман стал продюсером и героем книги «Хулиганы в бизнесе: история успеха Business FM», первого в России бизнес-кейса по созданию медиабизнеса («Хулиганы в бизнесе: история успеха Business FM»).

Altmans Gallery 
 Сеть галерей первых имен Altmans Gallery — международный проект Егора и Кристины Альтман*, запущенный в 2015 году в Москве. Спустя 2 года начала работу галерея в Тель-Авиве (Израиль). Сегодня в сети Altmans Gallery четыре галереи. Altmans Gallery специализируется на живописи, оригинальной графике, керамике и скульптуре. В галерее представлены подлинные произведения Марка Шагала, Сальвадора Дали, Пабло Пикассо, Анри Матисса, Энди Уорхолла, Такаши Мураками, Фернана Леже и других. Галерея ведет активную выставочную деятельность. Проект активно участвует в Cosmoscow. В московском филиале галереи впервые прошла Art Black Friday в России. В 2016 году первый посетитель, пришедший в галерею на празднование, мог купить авторскую литографию Марка Шагала за один рубль.
 В 2020 году Кристина Альтман перестала быть совладелицей проекта.
 Среди известных выставочных проектов галереи, спродюсированных Егором Альтманом: первая в Москве выставка эстампов Марка Шагала, — «Моя жизнь», выставка «Художник рисует фильм. Ярбусова и Норштейн» к 75-летию режиссёра, выставка Сальвадора Дали «Алиса в Стране чудес», приуроченная к 185-летию со дня рождения Льюиса Кэррола, выставка Пабло Пикассо «Страсть. Кровь. Вино. Женщина», объединившая уникальные работы из частных коллекций, прежде недоступные широкой публике, выставка работ Марка Шагала «Моя жизнь», приуроченная к 130-летию со дня рождения художника в Тель-Авиве, выставка «История Легенды. Шемякин и Высоцкий». Выставка была посвящена творческому тандему художника и поэта, и приурочена к 80-летию со дня рождения Владимира Высоцкого, первая выставка Юрия Норштейна в Израиле"Стол поэта"[10], выставка «Витамин 3D» израильского художника Давида Герштейна в Москве, проект «Париж для своих» трех ярких мастеров XX столетия Пабло Пикассо, Марка Шагала и Зураба Церетели.

Арт-проекты 
Фонд творческого наследия Игоря Вулоха был основан Егором Альтманом и семьёй художника после его смерти для поддержки и развития проектов, посвященных жизни и творчеству художника. В 2015 году в Фонде культуры «ЕКАТЕРИНА» прошла персональная выставка «РЕПАТРИАЦИЯ». В основе выставки — 43 работы, возвращенные в Россию из Германии при участии Егора Альтмана и семьи Игоря Вухоха. Передача работ Фонду состоялась спустя 23 года после их утраты.

Егору Альтману принадлежит идея выпустить серию авторского фарфора Игоря Вулоха. При участии Альтмана российско-израильский художник Михаил Гробман создал серию коллекционных тарелок, выдержанных в духе авангарда второй волны.

Благотворительность и арт события 
Егор Альтман является Руководителем общественного совета Российского еврейского конгресса. В принадлежащей ему Altmans Gallery регулярно проходят благотворительные вечера Посольства Израиля, а также аукционы в поддержку проектов Российского благотворительных программ и фондов, среди которых программа благотворительной помощи тяжелобольным детям «Линия Жизни», благотворительный фонд поддержки деятелей искусства «Артист», программа «Лыжи мечты» для реабилитации детей с ДЦП и благотворительный фонд Константина Хабенского, который помогает детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного мозга, фонд «Найди семью», благотворительный общественный фонд The Tel Aviv Foundation (Тель-Авив). В 2019 году был награждён почетным знаком «Тикун Олам» за вклад в еврейскую благотворительность.

Награды, премии 
Егор Альтман — трижды лауреат Национальной Премии «Медиа-Менеджер России».

В 2008 и 2012 годах Премия присуждалась ему за создание уникального формата первого делового радио и динамичное развитие радиостанции Business FM , а также за идею и продюсирование первой в России книги («Хулиганы в бизнесе: история успеха Business FM») о создании успешного делового медиа . В 2016 году Егор Альтман стал лауреатом Национальной Премии "Медиа-Менеджер России", как «Руководитель рекламного агентства в области рекламы и маркетинговых коммуникации» за непрерывный поступательный рост финансовых показателей компании на фоне падения и стагнации рекламного рынка .

Также в 2007 году Егор Альтман был в включен в Топ-5 финансовых директоров медиабизнеса по версии ИД «КоммерсантЪ», в 2012 году был удостоен диплома «Год с Коммерсантом» за разработку идеи премии «Коммерсантъ года» (ИД «КоммерсантЪ»), которая впервые прошла летом 2011 года в рамках ПЭФа, в Санкт-Петербурге. В 2010 году он вошёл в число «Главных персон рекламного рынка» по итогам 20-летия по версии Sostav.ru .

В 2020 году Российский еврейский конгресс (РЕК) наградил Егора Альтмана специальным памятным знаком «Тикун Олам».

Семья 
Отчим — Игорь Вулох — культовый художник-абстракционист. Мать — художник. Первая жена — Кира Альтман (радиоведущая), вторая жена — Кристина Альтман. Дети: Ева, Матвей, Ида.

Публикации 
 «Альтман простился с ОМ»
 «Новое руководство „Бизнес FM“ породило себе конкурента»
 «Гайдамак поделился с топ-менеджерами»
 «Названы имена лучших медиа-менеджеров России»

Примечания

Ссылки 
 Коммерсантъ «Отдельной выставки ярчайшего фовиста Матисса в России не случилось»
 RT На ярмарке Cosmoscow представят работы Дали и Шагала
 Известия В Москве открылся третий филиал Altmans Gallery
 [www.museum.ru/N71656 Музеи России Игорь Вулох. Эволюция белого — выставка в Галерее современного искусства, Казань]
 REGNUM Хорошо при свете лампы пересматривать эстампы: Шагал, Пикассо, Матисс, Миро
 Advertology РА AltCommunication Group поддержало проект ФК «Открытие» и крупнейшей платежной системы
 ПРАЙМ Локальные рекламные агентства — это малый бизнес, который государство хочет поддерживать
 Sostav.ru Монополия НРА пошатнула рекламный бизнес
 ТАСС В Москве открылась выставка к 125-летию со дня рождения художника Хоана Миро
 Vm.ru Cтрасть и женщины Пабло Пикассо
 Коммерсантъ Графические работы Пабло Пикассо выставят в Москве
 Elle.ru Главные события в Москве с 29 сентября по 5 октября
 Коммерсантъ Десять дней одной недели
 Peopletalk.ru Катерина Шпица, Юлия Барановская и Анна Чурина на выставке Пабло Пикассо
 «У нас очереди каждые выходные» Коммерсантъ-приложение
 Говорим с медиаэкспертом и основателем Business FM Егором Альтманом Rusbase
 VC.ru Я сожалею, что не смог предотвратить преждевременную продажу Business FM
 Outdoor.ru Определён состав жюри конкурса Outdoor Media Awards
 Advertology.ru «Черная пятница» продаст работу Шагала за 1 рубль
 Kp.vedomosti.ru Егор Альтман, бизнесмен и коллекционер, рассказывает о своем необычном собрании
 Коммерсантъ Чёрный тигр, затаившийся дракон
 Gazeta.ru «Интернет — это просто новый способ доставки контента»
 Outdoor.ru Егор Альтман занял пост вице-президента АКАР
 Коммерсантъ Рекламным агентствам не хватает конкуренции
 Коммерсантъ Нуждающимся помогли согласно графике
 Utro.ru В Москве растет спрос на тиражную графику
 Artinvestment.ru Первый арт-бутик графики открывается в Москве
 Vedomosti.ru ЕМГ начнет вещание в сети
 Sostav.ru HIDALGO выиграл тендер банка «Открытие»
 Коммерсантъ Демьян Кудрявцев оформил подписку
 Коммерсантъ И певец, и чтец
 Коммерсантъ Зима Морзе
 Sostav.ru День рождения Егора Альтмана
 Style.rbc.ru Ценность искусства эмоциональна, но деньги — это тоже эмоции
 Коммерсантъ Константин Эрнст понимает происходящие изменения
 Advertology.ru Hidalgo и Роналду рассказали, что в жизни всегда есть место открытию!
 Коммерсантъ На неделе
 Bfm.ru В Россию вернули 43 работы художника Игоря Вулоха
 Gazeta.ru Более 40 работ Игоря Вулоха возвращены в Россию
 Profile.ru Егор Альтман стал советником председателя правления Мастер-Банка
 Advertology.ru Hidalgo выиграл тендер НПФ электроэнергетики
 Sostav.ru Hidalgo стали партнерами датчан Quadric
 Sostav.ru Вручена премия «Медиаменеджер России»
 Sostav.ru «Каннские Львы»: лучшие ролики за последние 15 лет
 Advertology.ru РС «Идальго» выиграл тендер Банка Москвы
 Infox.ru Даниил Купсин и Егор Альтман вылечат от гриппа
 Polit.ru Егор Альтман р/с Бизнес FM: мы уже обогнали «Серебряный дождь»
 Lenta.ru Холдинг «Объединенные медиа» покинул один из основателей Business FM
 Rb.ru Радиостанция «Бизнес FM» по итогам первого года заработает $5,1 млн
 Прайм. AltCommunication Group вошло в число крупнейших рекламных агентств по объёмам медиазакупок
 SNC.ru «И все за одного»: как объединить выставку, чаепитие и благотворительность?
 Tass.ru Как музеи Москвы отметят День защиты детей
 Ria.ru Работы Шагала выставят на благотворительный аукцион в честь Пурима
 Cultobzor.ru К 130-летию Марка Шагала. Приём Посольства Израиля в РФ в Галерее Altmans
 Коммерсантъ На неделе
 Rg.ru Выставка Хоана Миро открылась в Altmans Gallery
 Коммерсантъ На неделе
 Kp.ru В Москве открылась выставка «История Легенды. Шемякин и Высоцкий»
 Gazeta.ru

Члены Общественного Совета Российского еврейского конгресса